Glenniea kan avse:

Glenniea (djur) – ett mångfotinsläkte i familjen fuhrmannodesmidae
Glenniea (växter) – ett växtsläkte i kinesträdsväxter